Neve – precipitazione atmosferica
 Neve – nome proprio femminile
 Neve – romanzo di Orhan Pamuk
 Neve – romanzo di Maxence Fermine
 Neve – dipinto di Raffaele De Grada
 Neve – film del 2014 diretto da Stefano Incerti
 Neve (Ridens) – album di Marco Parente del 2005

Persone
 Neve – artista italiano
 Margaret Ann Neve – supercentenaria britannica
 Patrick Nève – pilota automobilistico belga